Le Colonel Chabert bezeichnet:

 Oberst Chabert
 Die Auferstehung des Colonel Chabert